В парному розряді жіночого тенісного турніру Surrey Grass Court Championships 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Сью Баркер і Енн Кійомура-Хаясі виграли титул, у фіналі перемігши пару Біллі Джин Кінг і Ілана Клосс 6-1, 6-7, 6-1.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Мартіна Навратілова /  Пола Сміт (2-ге коло)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (чемпіонки)
 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (фінал)

 Террі Голледей /  Джоанн Расселл (чвертьфінал)
 Даянн Балестрат /  Шерон Волш-Піт (півфінал)
 Мері Лу Деніелс /  Венді Проса (1-ше коло)
 Лесті Аллен /  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Surrey Grass Court Championships